Die Hausen (Huso) sind eine Fischgattung aus der Familie der Störe (Acipenseridae) mit zwei Arten, dem Europäischen Hausen (Huso huso) und dem Kaluga-Hausen (Huso dauricus). Beide Arten können Längen deutlich über vier Meter erreichen und sind vom Aussterben bedroht.

Manche Autoren ordneten die Hausen innerhalb der Echten Störe in eine eigene Unterfamilie (Husinae) ein. Neuere morphologische und genetische Untersuchungen weisen allerdings darauf hin, dass die Gattung polyphyletisch ist und ihre Arten als Acipenser huso und Acipenser dauricus in die Gattung Acipenser eingeordnet werden sollten.

Merkmale 
Bei den Hausen ist das Maul im Gegensatz zu den Stören (Acipenser) breit und halbkreisförmig und öffnet sich nach vorne. Die Barteln sind abgeflacht. Außerdem sind die Kiemenmembranen beider Kopfseiten miteinander verbunden und weisen eine vom Isthmus freie Falte auf der Bauchseite auf.

Literatur

Weblinks 

 

Störartige